Электропрогрев бетона применяется при бетонировании конструкций при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 °C и минимальной суточной температуре ниже 0 °C согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Целью электропрогрева бетона является недопущение замораживания свежеуложенного бетона, которое сопровождается образованием вокруг арматуры и зерен заполнителя ледяных плёнок.
Электропрогрев бетона осуществляется двумя основными способами — электродный и греющими петлями ПНСВ.

Электродный способ 
Электродный прогрев бетона заключается в том, что выделение тепла происходит непосредственно в бетоне при пропускании через него электрического тока (принцип армейского кипятильника). Электропрогрев данным способом осуществляется преимущественно для стен, реже для небольших перекрытий (где нет возможности заложить греющую петлю из-за небольшой площади). Также применяется для предварительного прогрева бетона перед его заливкой в опалубку.

Недостатки: большой ток (требует наличия на строительной площадке большой электрической мощности — от 1000 кВт для 3—5 м³ бетонной смеси), при высыхании бетона прекращается его нагрев, требуется повышение напряжения для поддержания температуры бетона.

Преимущества: быстрый нагрев смеси, надежность и простота монтажа.

Греющие петли 
Обогрев греющими петлями (принцип предельного тока на кабеле) осуществляется преимущественно для перекрытий, реже для стен (где требуется существенно понизить энергопотребление на прогрев конструкции). Электропитание греющих элементов (петель и электродов) осуществляется через понижающий трансформатор, имеющий несколько ступеней пониженного напряжения, что позволяет регулировать тепловую мощность, выделяемую нагревательными проводами при изменении температуры наружного воздуха.

Недостатки: возможность повреждении изоляции (5-10 %) при бетонировании, сложность расчёта и монтажа.

Преимущества: поддержка температуры вне зависимости от высыхания бетона, меньшее потребление тока, чем при электродном прогреве на одинаковый объём.

Термоэлектроматы 
Термоэлектроматами осуществляется прогрев фундамента, перекрытий и других бетонных конструкций. Термоматы обладают низким энергопотреблением, и для их работы не требуется специальное оборудование (понижающий трансформатор), могут работать от обычной сети в автономном режиме. Внутри каждого термоэлектромата находится инфракрасная плёнка при прохождении через которую электрического тока, начинают испускаться инфракрасные лучи (инфракрасное тепло).

Преимущества 
 Быстрый прогрев бетона (R28 достигается за 12-24 часов);
 простой монтаж - термоматы укладываются на свежезалитый бетон (между матами и бетоном желательно укладывать полиэтиленовую плёнку), масса каждого термомата не более нескольких килограмм;
 автономность всего процесса прогрева бетона;
 срок службы оригинальных термоматов при активной эксплуатации от 1 года.

Недостатки 
 Относительно большая стоимость;
 На рынке множество подделок, использующих плёнку корейского производства (применяется для тёплых полов и не предназначена для производства термоэлектроматов), и не подходящих для прогрева бетона.

Прочие способы 
Электропрогрев бетона также может осуществляться следующими способами:
 обогрев в греющей опалубке;
 инфракрасный обогрев;
 индукционный нагрев.
 обогрев жидкостными установками для прогрева поверхностей, обеспечивающий минимальные сроки схватывания, набора прочности и равномерный прогрев. Недостатком может быть только изначальная дороговизна самой установки, что достаточно быстро компенсируется за счёт значительного снижения сроков работ и малых эксплуатационных затрат.

Примечания

Литература
  

Бетон
Строительство в зимний период